Склад збірної Англії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 2004
Англія 2004